Mädchenjahre einer Königin, titre original du film allemand sorti en France sous le titre Sa Majesté se marie (ou Victoria jeune reine ou La Jeunesse d'une reine) réalisé par Erich Engel, sorti en 1936.
 Mädchenjahre einer Königin, titre original du film autrichien sorti en France sous le titre  Les Jeunes Années d'une reine réalisé par Ernst Marischka, sorti en 1954.